

Styczeń 2022

Luty 2022

Marzec 2022

Kwiecień 2022

Maj 2022

Czerwiec 2022

Lipiec 2022

Sierpień 2022

Wrzesień 2022

Październik 2022

Listopad 2022

Grudzień 2022